Ба́ртон «Барт» Кали́ски младший () — директор EMC Innovation Network.

Биография 

Барт родился в Нью-Йорке в 1960-х годах. Он был старшим из пятерых детей. Его родители были учителями: отец в области бизнес-образования, мать в области науки. С самых ранних пор образование занимало важнейшую часть в его семье. Ещё будучи мальчиком, Барт помогал своему отцу в написании докторской: он подсчитывал результаты анкетирования для его диссертации. Они с отцом часто посещали университет, где тот преподавал. Барт много времени проводил за книгами и самообучением, любил читать научные книги и был особенно заинтересован компьютерами. Когда ему было 11 он спроектировал электрическую схему, работавшую от сети 110 вольт, и выиграл школьный научный конкурс. Эта схема представляла собой ряд переключателей соединённых соответственно с рядом электрических ламп. Он описал её как метод компьютерного сообщения.

Когда Барт был в юношеском возрасте, его семья жила в Манчестере, штат Нью-Хэмпшир, и он учился в Манчестерской Центральной Высшей Школе. В этот период он по-прежнему интересовался компьютерами и учился программировать на PDP-11 в школе. Учитель математики Калиски оказывал ему неоценимую услугу, давая ему знаний больше, чем могли дать обычные уроки в школе. Он изучал ассемблер самоучкой и делал интересные вещи, такие как написание на компьютере игры в шахматы.

Барт был членом клуба математики, клуба шахмат и клуба боулинга. Он подстригал газоны в летнее время, увлекался Стар-треком, разносил газеты. Отец часто водил Барта в походы на Белые Горы и в кино. Но почти каждый второй день после школы он предпочитал работать над своими компьютерными программами в школе.

Барт много времени проводил за компьютерами, изучая как их программировать. Это подготовило его к учёбе и карьере. В подростковом возрасте он имел работу в бакалейном магазине. Он купил себе машину, но позже понял, что очень много денег, которые он заработал, уходило на её содержание. Поэтому он пользовался ею только когда ему нужно было добраться на работу. Затем он уволился из бакалейного магазина и продал машину. Это позволило ему больше времени посвящать компьютерам. Поначалу это было трудно, он не понимал их, но он был полон энтузиазма и решимости. Это было его призвание, он хотел раскрыть свой потенциал. И его попытки были вознаграждены.

Дядя Барта закончил Массачусетский технологический институт (MIT), и Барт был потрясён техническими знаниями своего дяди. С самой молодости Барт хотел учиться в MIT.

Он поступил в MIT и получил базовое компьютерное образование, а затем сконцентрировался на криптографии. Его родители уделяли много внимания учебной деятельности Барта. По их мнению, необходимо постоянно что-то изучать, чтобы разум работал и развивался. Сам Барт увлекался секретными кодами с тех самых пор, как услышал о компьютерах. Также он увлекался теорией чисел, частично его подогревал интерес его дяди к математике. Вероятно, именно поэтому после второго курса в MIT Барт решил развиваться в области криптографии.

На втором курсе он прочитал об открытии проф. Роном Ривест в криптографии алгоритма RSA. Барт попросил Рона, чтобы тот руководил его бакалаврской работой, и Ривест согласился.

Будучи в магистратуре, Барт состоял в некоторых общественных организациях. Он был активистом в некоторых религиозных группах, остальные интересы были связаны с этим. Его религиозные интересны в то время сильно пересекались с его технической работой.

Позже Барт узнал о Дэнисе Бренстеде, который работал в области криптографии в Национальном бюро стандартов. В январе 1983 года Барт попросился к нему поработать недельку бесплатно, и Брэнтед дал ему такую возможность. Это повлекло за собой работу летом, и затем, в конце концов, последующие три диплома под руководством Ривеста и работу в области криптографии.

Калиски защитил свои бакалаврскую, магистерскую и докторскую работы в MIT в области информатики, где он в основном сфокусировался на криптографии в своих исследованиях.

Барт начал свою карьеру в компании RSA, которая была создана в MIT в 1980-х, где он был первым учёным компании и помогал создавать в 1991 году компанию RSA Laboratories, позже переименованную в RSA Security.

Карьера и достижения 
В 2006 году, когда EMC Corporation приобрела компанию RSA Security, Калиски стал директором EMC Innovation Network. Он координировал разработку широко применяемых в настоящее время стандартов открытого ключа. Затем стоял во главе группы разработчиков стандарта IEEE P1363, охватившем основные моменты шифрования с открытым ключом. Барт возглавлял консультационную коллегию Энциклопедии криптографии и безопасности (), а также конференции CRYPTO в 1991 и 1997 годах и конференцию Криптографического оборудования и интегрированных систем в 2002 году ().

Позже Калиски был приглашённым профессором и членом международной совещательной коллегии Школы программного обеспечения и микроэлектроники Университета Пекина (). Он является также членом совещательной коллегии конференции RSA и почётным попечителем Руководящего совета технологий Массачусетса (). Был одним из 11 призёров Премии бизнеса и технологий Новой Англии () в 2003 году. Калиски является членом IEEE Computer Society.

Работы и публикации 
 2007 г. «Проверка целостности для больших файлов» Проверка, рассмотренная в данной работе, применяется для проверки целостности файлов большого объёма, например архивов. Может быть применена для использования с полудоверенными онлайн-сервисами хранения, чтобы быть уверенным, что информация не была испорчена или изменена.
 2006 г. «Математика криптосистем на алгоритме RSA с открытым ключом» В этой работе Барт описал математические аспекты алгоритма RSA с открытым ключом.
 2006 г. «Состояние безопасности малого бизнеса в электронной экономике»
 2005 г. «Проверка для двухсерверной аутентификации» Так как многие сервера хранят пароль в открытом виде, при атаке на них много информации будет утеряно. Для этого используются 2 и более серверов, на которых хранятся части пароля. Эта работа посвящена безопасному протоколу аутентификации с помощью 2 и более серверов.
 2003 г. «Новый метод двухсерверной аутентификации с коротким ключом» В этой работе приводится новый метод хранения и защиты коротких ключей. Этот метод не требует каких-либо криптографических вычислений от клиентов и может быть внедрён очень быстро.
 2002 г. «О безопасности RSA-кодирования в соединении TLS» В этой работе, показанной на конференции CRYPTO'02, его команда, опираясь на показанное раньше, рассматривала уязвимости в RSA-кодировании при соединении TLS. Они рассмотрели альтернативную псевдослучайную функцию. Результат был распространён на широкий класс конструкций: т. н. механизмы инкапсуляции меченных ключей.
 2002 г. «О брандмауэрах хеш-функций в схемах подписи» Безопасность таких брандмауэров зависит от уверенности проверяющего, что такая же хеш-функция была применена во время подписывания. Некоторые схемы подразумевают добавление уникальных идентификаторов для каждой хеш-функции и повышения безопасности. Однако, как показывает Калиски в этой работе, существуют «слабые» хеш-функции, которые могут быть целью алгоритмов взлома. В этой работе Барт описывает не только атаку на «слабые» хеш-функции, но также демонстрирует новую атаку, целью которой могут быть и даже «сильные» хеш-функции.
 2001 г. An unknown key-share attack on the MQV key agreement protocol.
 2000 г. Server-assisted generation of a strong secret from a password.
 1999 г. Efficient finite field basis conversion involving dual bases.
 1999 г. Emerging standards for public-key cryptography. Lectures on Data Security: Modern Cryptology in Theory and Practice.
 1998 г. Storage-efficient finite field basis conversion.
 1988 г. Elliptic Curves and Cryptography: A Pseudorandom Bit Generator and Other Tools. Ph.D. Thesis, MIT/LCS/TR-411, MIT.

Примечания 

Выпускники Массачусетского технологического института
Выпускники Инженерной школы Массачусетского технологического института